La palabra esqueleto puede referirse a:
Biología
 Esqueleto, sistema biológico que brinda soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos.
 Esqueleto humano, conjunto total y organizado de piezas óseas que proporciona al cuerpo humano una estructura multifuncional firme.
 Esqueleto de caballo, uno de los nombres vulgares de la especie vegetal Monstera deliciosa.
Astronomía
 Nebulosa del Esqueleto, nebulosa planetaria en la constelación de Cetus.
Geografía
 Costa de los Esqueletos, tramo de la costa oceánica de Namibia. 
Etnografía
 Esqueletos bailarines de Simbu, tribu nativa de la provincia de Simbu, Papúa Nueva Guinea.
Cine
 El esqueleto de la señora Morales, película mexicana de humor negro de 1959.
 Mi esqueleto, película cómica argentina de 1959.
Literatura
 Detective Esqueleto, saga juvenil escrita por Derek Landy.
Arte
 Takiyasha la bruja y el espectro del esqueleto, ukiyo-e grabado en madera por Utagawa Kuniyoshi.
Ciencia y tecnología
 Cálculo del esqueleto, concepto de morfología matemática.
 Fórmula de esqueleto, representación abreviada de la estructura molecular de un compuesto orgánico.
 Motor de esqueleto externo, paradigma en el diseño de turbomaquinaria.
 Reloj esqueleto, un reloj mecánico en el que todas las partes que se mueven son visibles desde el exterior.